Osoby o tym nazwisku:
 Cesare Maria de Vecchi – włoski polityk
 Ernesto Vecchi – rzymskokatolicki duchowny
 Giuseppe Vecchi – włoski muzykolog i filolog latynista
 Irene Vecchi – włoska szablistka
 Juan Edmundo Vecchi – rzymskokatolicki duchowny
 Luciano Vecchi – włoski polityk, działacz partyjny i samorządowiec
 Orazio Vecchi – włoski kompozytor